Абсолютний (від ) — безумовний, необмежений, повний, безвідносний.

 абсолютна адресація

 абсолютна величина
 абсолютні величини
 абсолютна висота
 абсолютна вологість
 абсолютна ідея
 абсолютна істина
 абсолютна ліквідність
 абсолютний максимум
 абсолютний мінімум
 абсолютна монархія
 абсолютний нуль
 абсолютна перевага
 абсолютна температура
 абсолютна температурна шкала
 абсолютний чемпіон

Див. також 

 Абсолют
 Абсолютизм

Джерела